Kohlrübe bezeichnet regional zwei verschiedene Arten Gemüse:
 in Norddeutschland die Steckrübe
 in der Wiener Küche den Kohlrabi

Siehe auch